Kampanja ima više značenja:
 Kampanja (Beluno)
 Kampanja (Breša)
 Kampanja (Kremona)
 Kampanja (Lodi)
 Kampanja (Parma)
 Kampanja (Pjačenca)
 Kampanja (Pordenone)
 Kampanja (Salerno)
 Kampanja (Sondrio)
 Kampanja (Torino)
 Kampanja (Vareze)
 Kampanja (Verona)